

Figuras histórias 
 Alice de Antioquia — princesa da Antioquia
 Alice de Courtenay — condessa de Joigny e Angoulême
 Alice Comyn, condessa de Buchan — condessa de Buchan e Lady Beaumont
 Alice Spencer, Condessa de Derby e Viscondessa Brackley 
 Alice de Warenne, condessa de Arundel — condessa de Arundel
 Alice de Lacy — condessa de Lincoln e Salisbury
 Alice de Albany — condessa de Athlone
 Alice Heine — princesa Consorte de Mônaco
 Alice do Reino Unido — grã-duquesa de de Hesse e Reno
 Alice de Battenberg — princesa de Battenberg

Geografia 
 Alice (Dacota do Norte)
 Alice (Texas)
 Alice Acres (Texas)
 Alice Springs — na Austrália
 Alice Castello — comuna italiana do Piemonte
 Alice Superiore — comuna italiana do Piemonte
 Alice Bel Colle — comuna italiana do Piemonte

Criações artísticas

Literatura
Alice no País das Maravilhas — livro de Lewis Carroll de 1865
Through the Looking-Glass — "Alice no País do Espelho", livro de Lewis Carroll de 1871
Alice através do Espelho (peça) — peça de teatro brasileira
Alice no País das Maravilhas (1951) — filme clássico de animação da Disney, de 1951
 Gakuen Alice — mangá de Tachibana Higuchi
 Alice Cullen — personagem da série de livros Crepúsculo de Stephenie Meyer

Música

Cantoras 
 Alice (cantora) — cantora italiana

Álbuns, EPs e canções
 Alice (álbum) — álbum da cantora brasileira Alice Caymmi, lançado em 2018
 Alice (canção de The Sisters of Mercy), — EP da banda The Sisters of Mercy lançado em 1982
 "Alice (canção de Avril Lavigne)" — canção da cantora Avril Lavigne lançada em 2010
 "Alice (canção de Jullie)" — canção da cantora Jullie lançada em 2009

Filmes e séries de TV
 Alice (série) — série de televisão brasileira produzida pelo canal HBO
 Alice (1988) — filme de Jan Svankmajer baseado na história de Lewis Carroll
 Alice (1990) — filme de Woody Allen
 Alice (filme) — filme de Marco Martins
 American McGee's Alice — jogo de computador inspirado nas histórias de Lewis Carroll
 Alice (minissérie) — minissérie de 2009, que foi ao ar no Studio Universal
 Alice no País das Maravilhas (filme de 2010) — filme de Tim Burton, baseado no clássico Alice no País das Maravilhas escrito por Lewis Carroll
 Alice — série de televisão sul-coreana produzida pela emissora SBS

Personagens
 Alice Margatroid — personagem da série de jogos Touhou Project
 Alice (personagem da Disney) — estrela da adaptação da Disney do livro de Carroll
 Alice Cullen — personagem fictícia dos filmes wilight, New Moon e Eclipse, baseados nos livros da escritora Stephenie Meyer

Outros
 ALICE — experiência realizada no CERN
 291 Alice — asteroide 
 Matra Alice — computador pessoal vendido em França a partir de 1983
 Alice e Bob — personagens canónicas utilizadas em discussões criptograficas
 Alice (linguagem de programação) — concebida em Universidade do Saarland
 A.L.I.C.E. — chatterbot criado na Lehigh University por Richard S. Wallace e ativado em 1995

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história